

História
Reino de Chao ou Zhao — estado chinês existente durante o Período dos Reinos Combatentes
Zhao Yun (m. 229) — um dos Cinco Generais Tigres chineses
Zhao Buzhi (1053-1110) — filósofo e poeta chinês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história